Каза́нский уе́зд — административно-территориальная единица в составе Русского государства и  Казанской губернии Российской империи, существовавшая в 1552—1920 годах. Уездный город — Казань.

Бо́льшая часть территории бывшего Казанского уезда входит в состав Республики Татарстан (Зеленодольский, Атнинский, Арский, Балтасинский, Высокогорский, Пестречинский районы и город Казань); крайняя западная часть бывшего уезда входит в состав Республики Марий Эл (Волжский район).

История 
Казанский уезд известен с допетровских времён, образован в октябре 1552 года. 

В 1708 году уезд был упразднён, а город Казань отнесён к Казанской губернии. 

В 1719 году, при разделении губерний на провинции, отнесён к Казанской провинции. 

В 1727 году уезд в составе Казанской провинции был восстановлен.                                                                                                                                                     

В 1781 году уезд был отнесён к Казанскому наместничеству, которое в 1796 году вновь стало именоваться Казанской губернией.                                                                                                                                                                                                           

В 1920 году Казанский уезд был упразднён, а его территория, кроме Казани, вошла в состав Арского кантона Татарской АССР.

Административное деление 
До 1860-х годов уезд подразделялся на 3 стана и 10 волостей:
 Алатская
 Арская — Арск
 Больше-Менгерская — Большие Менгеры
 Больше-Сердинская
 Ключинская
 Малолызинская
 Мамсинская — Мамса
 Менделинская
 Рождественская
 Столбищенская.
Заштатный город — Арск (в 1781—1795 годах — центр самостоятельного Арского уезда).

В 1913 году в уезде было 20 волостей:

В 1918 году из северо-восточной части Ильинской волости была образована Большепаратская волость; из части Воскресенской волости была образована Клыковская (Ново-Клыковская) волость.

Административно-полицейское деление 
В полицейском отношении уезд делился на 4 стана (1913):

 1 стан (становая квартира — Клыковская стройка): Воскресенская, Кощаковская, Кулаевская и Столбищенская волости; 
 2 стан (становая квартира — с. Чепчуги): Больше-Атнинская, Больше-Менгерская, Мульминская, Собакинская и Чепчуговская волости;
 3 стан (становая квартира — г. Арск): Арская, Балтасинская, Кармышская, Мамсинская и Ново-Кишитская волости;
 4 стан (становая квартира — Седмиозёрная слобода): Алатская, Ильинская, Каймарская, Ковалинская, Кукморская и Студёно-Ключинская волости.

В 1920 году уезд был разделён на 7 милицейских районов:

 1-й район (штаб-квартира — Клыковская стройка): Воскресенская, Кулаевская и Столбищенская волости;
 2-й район (штаб-квартира — Удельная стройка): Больше-Паратская, Ильинская, Ковалинская и Кукморская волости;
 3-й район (штаб-квартира — Ивановская стройка): Каймарская, Калининская и Кощаковская волости;
 4-й район (штаб-квартира — с. Чепчуги): Алатская, Студёно-Ключинская и Чепчуговская волости;
 5-й район (штаб-квартира — д. Большая Атня): Больше-Атнинская, Больше-Менгерская и Мульминская волости;
 6-й район (штаб-квартира — г. Арск): Арская и Кармышская волости;
 7-й район (штаб-квартира — д. Карадуван): Балтасинская, Мамсинская и Ново-Кишитская волости.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 350 719 чел. В том числе русские — 54,5 %, татары — 41,8 %, марийцы — 1,6 %. В губернском городе Казани проживало 129 959 чел., в заштатном Арске — 1228 чел.

Национальный состав по волостям

Примечания

Литература 
 Справочник по городу Казани и Казанской губернии на 1920 г. Ч. 1. Центральные, губернские и уездные установления. Казань, 1920.

Ссылки 
 
 Старые карты Казанского уезда

Казанский уезд